Il Prato – Piazza di Firenze.
Il prato – Film dei fratelli Taviani.